Алекса́ндр Вячесла́вович До́вбня () — российский футболист, вратарь московского «Торпедо». Мастер спорта России.

Биография 
Заниматься футболом начал в 10 лет. Играл в школах «Комета», «Нефтяник», «ДЮСШ Спартак-2», «Футбольное дело». Начинал играть в любительских клубах «Знамя Труда» Орехово-Зуево (2005), «Росич» Московский (2006). Выступал в 2007—2008 годах за финский клуб «Хака», сыграв 52 игры и пропустив 60 мячей. В 2009—2010 годах был в составе «Сибири» и «Нижнего Новгорода», но не провёл за них ни одного матча. В 2011—2012 годах выступал за «Подолье» из Подмосковья. С 2012 года играл за московское «Торпедо». 17 августа 2013 года был арендован «Лучом-Энергией». 16 сентября дебютировал за владивостокский клуб в матче против тульского «Арсенала» (3:0). 4 февраля 2014 года «Луч-Энергия» выкупил контракт игрока. В 2016 году перешёл в смоленский «Днепр», однако вскоре подписал контракт со «СКА-Хабаровск». Летом 2018 года заключил соглашение с «Оренбургом».

В июле 2020 года подписал контракт с волгоградским «Ротором». 12 января 2021 заявил об уходе из клуба.

15 января 2021 года подписал контракт на 1,5 года с московским «Торпедо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Хака»
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии: 2007
 «Нижний Новгород»
 Бронзовый призёр Первого дивизиона: 2010
 Итого : 1 трофей
 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Хака»
Игроки ФК «Подолье» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Ротор»